Curly (englisch „lockig“) steht für:

 Curly Coated Retriever, kurz Curly, britische Jagdhunderasse
 Lake Curly, See in Tasmanien
 männlicher Vorname, siehe Curley (Name) #Curly
 Curly (Sängerin) (eigentlich Corinna Riti), deutsche Sängerin
 Nick Curly (eigentlich Nico Döhringer), deutscher House-DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Curley (Begriffsklärung)
 Curling